Kaziendé ist der Familienname von:

 Hélène Kaziendé (* 1967), nigrische Schriftstellerin
 Léopold Kaziendé (1910–1999), nigrischer Politiker